Trofeum Håkana Looba – nagroda indywidualna w szwedzkich rozgrywkach hokeja na lodzie Elitserien / SHL przyznawana corocznie zawodnikowi ligi, który strzeli najwięcej goli w rundzie zasadniczej sezonu regularnego.

Nagroda dla najlepszego strzelca była przyznawana od początku ligi w sezonie 1975/1976. W jubileuszowym sezonie 2005/2006, w którym obchodzono 30-lecie istnienia Elitserien, organizatorzy Svenska Hockeyligan i nadawca telewizyjny Canal+ zdecydowali o nadaniu nagrodzie patrona. Od tego czasu jest nim Håkan Loob, który łącznie czterokrotnie (najwięcej w historii) zdobywał najwięcej goli w sezonie, a w edycji 1982/1983 uzyskał 42 gole i tym samym ustanowił rekord strzelecki w najwyższej klasie rozgrywkowej Szwecji.

Nagrodzeni

Najskuteczniejsi strzelcy (1976-2005)

Przypisy

Bibliografia 
 Lista na stronie Eliteprospects
 Lista na stronie SweHockey

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Szwecji